Корома — распространённая среди сьерра-леонских народов темне,  и  фамилия.

Известные носители:
 Корома, Брима (род. 1984) — сьерра-леонский футболист.
 Корома, Джонни Пол (1960—2003) — президент Сьерра-Леоне с 1997 по 1998 год.
 Корома, Эрнест Бай (род. 1953) — президент Сьерра-Леоне с 17 сентября 2007.